Старомусино — название населённых пунктов в России:

 Старомусино — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Старомусино — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Старомусино — село в Чишминском районе Башкортостана.

См. также 
 Мусино
 Новомусино